Marvin (Carolina do Norte)
Marvin (Dacota do Sul)
Marvin, o Marciano
Marvin (canção)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos